Hambarzumjan bzw. Hambardsumjan ist der Familienname folgender Personen:

 Dawit Hambarzumjan (1956–1992), sowjetisch-armenischer Wasserspringer
 Lewon Hambarzumjan (* 1955), armenischer Violinist, siehe Levon Ambartsumian
 Ofelja Hambarzumjan (1925–2016), armenische Sängerin
 Wiktor Hambardsumjan (1908–1996), sowjetischer und armenischer Astronom
 Wjatscheslaw Hambarzumjan (1940–2008), russischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ambartsumian